Маракулин — русская фамилия; имеет женскую форму Маракулина.

 Известные носители 
 Маракулин, Александр Леонидович (род. 1973) — российский актёр и певец.
Маракулин, Дмитрий Фёдорович (1904—1986) — советский партийно-административный руководитель, журналист, редактор, педагог, заместитель председателя Президиума Верховного Совета Марийской АССР.
 Маракулин, Павел Павлович (1937—2017) — русский поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР.